Кызылсай — топоним:

Населённые пункты 
 Кызылсай — село в Жаксынском районе Акмолинской области, упразднено в 2019 г.
 Кызылсай — село в Каргалинском районе Актюбинской области.
 Кызылсай — село в Кордайском районе Жамбылской области.
 Кызылсай — село в Меркенском районе Жамбылской области.
 Кызылсай — село в подчинении Жанаозенской городской администрации Мангистауской области.

Реки 
 Кызылсай (приток Катта-Урадарьи) — река (сай) в Кашкадарьинском вилояте Узбекистана.
 Кызылсай (приток Караунгира) — река в Казахстане.
 Кызылсай (приток Карасу) — река (сай) в Ташкентском вилояте Узбекистана.
 Кызылсай (приток Киргильдысая) — река в Оренбургской области России.
 Кызылсай (приток Уртабурти) — река в Оренбургской области России.